Башчаршія (босн. Baščaršija; вимова: baʃ.tʃǎr.ʃi.ja) — старий базар Сараєва, історичний та культурний центр міста. Башчаршія була побудована в 15 столітті, коли Іса-Бег Ісакович заснував місто. 

Башчаршія розташована на північному березі річки Міляцка, в муніципалітеті Старий Град. На Башчаршії є кілька важливих історичних будівель, таких як мечеть Газі Хусрев-бега та сахат-кула. На сьогоднішній день Башчаршія є основною туристичною визначною пам'яткою Сараєва.

Етимологія 
Слово Baščaršija походить з турецької мови. Слово «baš», що в перекладі з турецької буквально означає «голова», однак у деяких контекстах також «основний», «столиця» та «čaršija», що «турецькою» означає «базар» або «ринок». 

Суфікс «ja» (сучасна турецька: «(y)a») по-турецьки означає «до», тобто повна назва району перекладається з турецької як «до головного базару». Однак імовірніше, що закінчення -ija є боснійським, оскільки багато турецьких запозичень мають однакове закінчення, що відповідає граматичним правилам боснійської мови.  У називному відмінку місце завжди називалося турецькою мовою лише як «Başçarş», без «ya».

Історія 

До приходу османів у найбільшому поселенні на Сараєвському полі була сільська площа Торник, яка розташовувалася на перехресті доріг, де сьогодні знаходиться мечеть Алі-паші. Башчаршія була побудована в 1462 році, коли Іса-Бег Ісакович побудував хан Ішакович, на додаток до багатьох магазинів.

Навколо головного входу була сформована Базерджанська чарсія. чаршія Казаз розташована на заході, а на півночі сидять як чаршія Седлар, так і Сарача. Найзначнішими будівлями, побудованими в цей період, були мечеті. Знамениту мечеть Башчаршії збудував Хаведжа Дурак у 1528 році, а Газі Хусрев-бег збудував свою мечеть у 1530 році.

Газі Хусрев-бег піднімає медресе, бібліотеку, ханікату, Газі Хусрев-бег Хамам, Газі Хусрев-бег безістан, Моріча хан, сахат-кулу та інші туристичні визначні пам'ятки на Башчаршії. Газі Хусрев-Бег був похований у гаремі своєї мечеті, поруч з гаремом знаходиться Тюрбе його звільненого раба і першого мутевелії його вакуфу Мурат-бега Тардича.

Поряд з ісламськими культовими місцями, зведеними в той час, Башчаршія є також місцем старої православної церкви, побудованої іноді протягом 16 століття і вперше згадуваної в османських джерелах з 1539 року, а також першого храму Сефардів, що називається Стара синагога, який побудований 1581-87 р. Неподалік від Старої синагоги () через деякий час була побудована Нова синагога ().

Сьогодні єврейська громада використовує нещодавно споруджену синагогу через річку Мілячка, тоді як і старі, і нові будівлі синагоги використовуються як єврейські культурні центри. Нова синагога була подарована єврейською громадою місту Сараєво і служить галереєю під назвою Новий Храм. Будівля старої синагоги була перетворена на єврейський музей Боснії та Герцеговини і вважається одним з найкращих виставкових площ у колишній Югославії. 

Протягом 16 століття було побудовано ряд комерційних об'єктів, таких як безістани, гани та караван-сараї .  Сараєво було важливим центром торгівлі на Балканах і мало три безістани (сьогодні безістани Газі Хусрев-Бега та Бруси досі стоять). Були колонії венеційських та рагузьких торговців, а Башчаршія мала приблизно 12 000 комерційних та ремісничих магазинів. 

Після землетрусу в 1640 р. та кількох пожеж у 1644 та 1656 рр. Сараєво було 1697 р. спалене та спустошене військами принца Євгена Савойського. Подорожній письменник Евлія Челебі писав:

 «Чаршія має все, тисяча вісімдесят магазинів, які є взірцем краси. Чаршія дуже приваблива і побудована за планом» .

Місто Сараєво не суттєво розширилося до 19 століття. З австро-угорською окупацією в 1878 році іноземні архітектори хотіли переробити Сараєво у сучасне європейське місто. Пожежа сприяла цьому процесу, знищивши частини Старого Граду. 

З визволенням Сараєва в 1945 році після Другої світової війни комітет вирішив, що ринок слід поступово руйнувати, вважаючи, що він не відіграє ролі в сучасному місті. Однак плани скасували, а будівлі залишили стояти.

Важливі будівлі 
 Імператорська мечеть
 Vijećnica

Див. також 
 Старий Град, Сараєво

Примітки

Посилання 
Сторінки, що використовують «multiple image» із автоматичним масштабуванням
Культура Боснії і Герцеговини
Культура у Сараєві